Andreas Aagesen er navnet på flere personer:

 Andreas Aagesen (generalauditør) (1781-1846) – dansk jurist og generalauditør
 Andreas Aagesen (professor) (1826-1879) – dansk jurist og professor